Пи́ило () — финская фамилия. Известные носители:

 Пиило, Пертту (род. 1975) — финский кёрлингист и тренер.
 Пиило, Санна (урожд. Санна Пуустинен, род. 1988) — финская кёрлингистка.